Марии́нск — город (с 1856) в Кемеровской области России. Административный центр Мариинского района (в состав не входит как город областного подчинения) и Мариинского муниципального округа.

География 
Город расположен на левом берегу реки Кия (приток Чулыма, бассейн Оби), в 178 км от Кемерово. Рельеф города — в основном равнинный. Среднегодовая температура в Мариинске составляет −0,1°, климат резко континентальный.

 Часовой пояс

14 сентября 2009 года Правительством Российской Федерации было принято постановление о применении на территории Кемеровской области времени пятого часового пояса — омского времени. Переход на новый часовой пояс в области произошёл 28 марта 2010 года, когда в России осуществлялся плановый переход на летнее время. В результате разница во времени между Мариинском и Москвой сократилась с четырёх до трёх часов.

1 июля 2014 года Госдума приняла постановление о применении на территории Кемеровской области времени шестого часового пояса — красноярского времени при плановом переходе на зимнее время. В результате разница во времени между Мариинском и Москвой снова увеличилась с трёх до четырёх часов.

История 
До появления русских поселений в районе Мариинска жили тюркоязычные чулымские татары. В их этногенезе важную роль сыграли местные более древние самодийские и кетские субстратные компоненты.

Одна из трактовок названия реки Кии возводит гидроним к селькупскому слову «кы», что означает «река». Согласно другой версии, слово «кия» имеет тюркское происхождение и обозначает «каменистый склон, обрыв».

После Новокузнецка Мариинск считается старейшим городом в Кузбассе. Русское село Кийское было основано в 1698 году. Оно располагалось на главном почтовом Московском тракте. Населённый пункт получил статус города в 1856 году, но в течение всего следующего года сохранял название «Кийское». В 1857 был переименован в честь тезоименитства императрицы Марии Александровны (1824—1880) — жены Александра II. Её именины отмечались 4 августа (22 июля ст. ст.), в день памяти Марии Магдалины. Летом 1891 года, в период строительства Транссибирской магистрали в Томской губернии, Мариинск посетил Николай II, тогда ещё цесаревич.

Мариинский район формировался в основном за счёт крестьян, переселённых в Сибирь из Центральной России, Украины, Забайкалья в период репрессий. Большинство из них продолжали заниматься земледелием; другими видами деятельности местного населения были торговля, мелкое производство, извоз, золотодобыча. В 1858 г. численность населения города составляла 3671 чел., в 1897 — около 8,5 тыс., а в 1913 г. — более 14 тыс. Для конца XIX — начала XX в. Мариинск считался довольно крупным городом, торговым и транспортным узлом. Возле Мариинска инженером Е. К. Кнорре был построен железнодорожный мост через Кию (1895 г.), открыт вокзал. В конце XIX века в Мариинске были заводы: 4 кирпичных, гончарный, пивоваренный, 2 мыловаренных и 3 кожевенных с общим оборотом не более 20 тыс. рублей.

О том, что город был «бойким» местом, говорит, в частности, тот факт, что в нём имелись храмы различных конфессий — две православные церкви (собор Николая Чудотворца и деревянная кладбищенская церковь), католический костёл и синагога. (Большая часть этих храмов была снесена после 1917 г.).

Не обошла стороной Мариинск и сибирская «золотая лихорадка». По берегам Кии раньше в небольших количествах добывали рассыпное золото. До 1897 года в течение 70 лет было намыто до 2800 пудов.

В 1829 году в Мариинске была построена знаменитая пересыльная тюрьма, где бывали в качестве заключённых-этапников и В. Ленин, и К. Рокоссовский, и Л. Гумилёв, и Л. Русланова, и даже актёр С. Мишулин..

Солдатский бунт, названный советской историографией революционным выступлением, произошел в Мариинске в конце ноября 1905 года. В конце ноября солдаты (ратники 12-й дружины, не сдавшие оружия) стали проявлять недовольство своим командованием и требовать выплаты кормовых денег. В 12 часов дня 25 ноября толпа солдат, некоторые из которых были вооружены, собралась на базаре и напала на лавки местных купцов и торговцев (преимущественно это были евреи). В ходе столкновений был убит мещанин Петров, ещё один владелец лавки (еврей Едельштейн) был тяжело ранен. После крестного хода, устроенного местными властями и священниками, часть солдат добровольно сдала оружие, но отказалась расставаться с награбленными вещами. Лишь в 9 часов вечера большинство солдат разошлись по казармам и домам. Ещё несколько дней ситуация в городе была довольно напряженной, но открытых столкновений больше не происходило: единственный случай грабежа произошел в ночь на 29 ноября, когда ратниками (теперь уже 22-й дружины) была избита и ограблена женщина. После этих событий городская дума постановила усилить местную полицию. Примерно через год, осенью 1906 года, в городе стали распространяться слухи о прошлогодних событиях: люди, включая чиновников полиции, говорили, что погромы еврейских лавок произошли с ведома (и даже под прямым руководством) городского головы Иосифа Трифоновича Савельева — этот купец, якобы, воспользовался ситуацией и солдатскими руками нанес существенный ущерб конкурентам по торговому бизнесу.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1959 года Мариинский городской совет и Мариинский районный совет были объединены в один Мариинский городской совет; Мариинский район был при этом сохранён как территориальная единица.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965 года Мариинский сельский район был преобразован в район; городской и районный Советы объединены в один Мариинский городской совет депутатов трудящихся с сохранением района как территориальной единицы.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 ноября 1976 года был образован районный Совет депутатов трудящихся, которому были в административное подчинение сельсоветы, ранее подчинённые горсовету.

18 сентября 1984 года в 50 км юго-западнее Мариинска был произведён ядерный взрыв «Кварц-4» мощностью 10 килотонн с целью сейсмозондирования в рамках мирных ядерных взрывов в СССР (секретная программа «Программа № 7»).

До 1 июня 2021 года образовывал Мариинское городское поселение (упразднено в связи с преобразованием района в муниципального округа).

В рамках организации местного самоуправления  с 2004 до 2021 года в составе Мариинского муниципального района город образовывал Мариинское городское поселение, упразднённое в 2021 году в связи с объединением всех поселений муниципального района в Мариинский муниципальный округ.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» городское поселение включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

Население 

Население на 1 января 2019 года: 38 209.

Образование 
Школы, детские сады, Мариинский политехнический техникум, Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны (Калининский (посёлок, Кемеровская область)).

Экономика 
Мариинский район — преимущественно сельскохозяйственный, в экономике доминирует ликёро-водочная и железнодорожная отрасли.

 Сибирская Водочная Компания — производитель водки
 Мариинский ликёро-водочный завод — производитель водки и ликёро-водочных изделий.
 Дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ)

В Мариинском районе имеются полезные ископаемые: светлый песок, белая глина (используется для производства кирпича), торф.

Транспорт 
Федеральная автомагистраль  «Сибирь», автодорога Р 400 из Томска.

В городе расположена одноимённая железнодорожная станция Красноярской железной дороги.

В 2020 году Мариинск перешел на оплату общественного транспорта безналичным способом при помощи «Транспортной карты».

Культура 
В городе имеется музей-заповедник «Мариинск исторический», включающий краеведческий музей, музей бересты и дом-музей писателя В. А. Чивилихина.

15 сентября 2007 году в Мариинске был открыт памятник императрице Марии Александровне, чьё имя город носит, работы Леонтия Усова.

23 октября 2009 года в Мариинске был открыт памятник императору Александру II, представляющий собой бронзовый бюст на постаменте. Воссоздан по исторической модели бюста Императора, установленного в Мариинске в 1914 году, оригинал которого хранится ныне в Томском краеведческом музее.

В Мариинске, в местном пересыльном лагерном пункте, от пыток НКВД и истощения умер в 1938 году классик белорусской литературы, друг Янки Купалы и Якуба Коласа, поэт Михась Багун.

Действует мемориал жертвам Сиблага.

Известные уроженцы 
 Кузьмин, Геннадий Павлович (1946—2020) — советский и украинский шахматист, гроссмейстер (1973).
 Никитин, Альберт Николаевич (1936—2022) — советский и российский учёный в области ракетно-космической техники, доктор технических наук, профессор.
 Алекс Cатс (1914—1992) — советский и эстонский актёр театра и кино, режиссёр, народный артист Эстонской ССР.
 Чивилихин Владимир Алексеевич (1928—1984) — русский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР (1982).
 Яров Юрий Фёдорович (род. 1942) — Исполнительный секретарь СНГ с 1999 по 2004.

Примечания

Литература 
 Копылов С., Лапкин Ф. Город на Кии. (К 305-летию Мариинска (поселение Кийска)). Кемерово: ГП КО «Кемеровский полиграфический комбинат», 2004.
 Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника. Москва, «Наука», 1989, стр. 92, 593.
 Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск. 1856—1917 гг. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. 747 с.

Ссылки 
 Сайт администрации Мариинского городского поселения
 образования Мариинского района
 Тур по городу Мариинску (на сайте Управления образования панорамы города)

  Мариинск — мой город! Все о Мариинске на сайте города
 Мариинск в энциклопедии «Мой город»
 Исторические фото Мариинска XIX века.
Мариинск с высоты птичьего полёта.(канал в Youtube полёты над Мариинском)

Переименованные населённые пункты России
Районные центры Кемеровской области
Населённые пункты Мариинского района
Муниципальные образования Мариинского района
Упразднённые городские поселения Кемеровской области
Городские поселения, упразднённые в 2021 году
Города, названные в честь людей